Allan Ramsay (1686-1758) – poeta scozzese
 Allan Ramsay (1713-1784) – pittore britannico
 Allan Ramsay (1895-1973) – generale australiano della II guerra mondiale
 Allan Ramsay (n. 1938) – giornalista australiano